

Persone 
 Mustard – musicista statunitense
 Ernest Mustard – aviatore australiano
 James Fraser Mustard – dottore canadese
 William Thornton Mustard – fisico e medico canadese

Altro 
 Mustard – album di Roy Wood del 1975

Pagine correlate 
 Mostarda (disambigua)